{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Любительский чемпионат мира
|-
|align = "center" | Йоханнесбург, ЮАР
|-
|align = "center" | 1994
|-
|align = "center" | 
|- 
| Статус — любительский
|-
|align = "center" style = "background:lightgreen;" | Результаты
|-
| Высший брейк — 147 (Прича Саи-Би)
|-
|align = "center"| Финальный матч
|-
| Победитель — Мохаммед Юсуф
|-
| Финалист — Йохан Р. Йоханессон
|-
| Счёт — 11:9
|}Чемпионат мира по снукеру среди любителей 1994''' (, официальное название IBSF World Championship 1994'') — главный любительский снукерный турнир 1994 года, проходивший в ЮАР. Чемпионом мира стал пакистанец Мохаммед Юсуф, обыгравший в финале исландца Йохана Р. Йоханессона со счётом 11:9.

Чемпион турнира автоматически получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

Примечательные факты 

 Во время группового этапа таец Прича Саи-Би сделал максимальный брейк. За это достижение он получил автомобиль Ауди и стол, на котором состоялся максимум. Примечательно, что это был первый подобный брейк за всю историю турнира.
 Победителю чемпионата, Мохаммеду Юсуфу, на тот момент было 42 года. До этого его лучшим результатом в снукере был четвертьфинал азиатского первенства.

Формат 

 Турнир начинался с группового раунда. В плей-офф, который начинался с 1/8-й, вышли 16 игроков. Матчи 1/8—1/4 финала проводились до 5 побед, полуфиналы — до 8, финал — до 11 побед.

Результаты

Плей-офф

Чемпионат мира среди игроков до 21 года 

Турнир проходил в 1994 году в Хельсинки, Финляндия. Победителем стал австралиец Квинтен Ханн, обыгравший в финале англичанина Дэвида Грэя со счётом 11:10.

Ссылки 
 Отчёт о чемпионате на snooker.org 
 Некоторые данные о чемпионате среди игроков до 21 года в Архиве Криса Тёрнера 

1994
1994 год в снукере